Желудково — название населённых пунктов в России:

 Желудково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Желудково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Желудково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Желудково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.